"Country Club" pode significar
 Clube de campo
 Country Club (Califórnia)
 Country Club (Flórida)
 Country Club (Missouri)
 Country Club Heights, localidade de Indiana
 Lake Almanor Country Club, localidade da Califórnia
 Country Club Estates, localidade da Geórgia (EUA)
 Jardim Country Club, bairro de Campo Mourão (Paraná)

Ver também
 

Desambiguações de topônimos